Modèle de Berne peut désigner :
 En astrophysique, le modèle de Berne est un modèle de formation de systèmes planétaires proposé et développé, depuis 2005, par l'Institut de physique de l'Université de Berne ;
 En climatologie, le modèle de Berne, ou modèle de Siegenthaler et Joos, ou modèle J, est un modèle proposé, en 1992, par U. Sieganthaler et Fortunat Joos.

Notes et références